Aşkale (district), een district van de Turkse provincie Erzurum
Aşkale (stad), de hoofdplaats van het district